Tower är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Tower är  meter över havet.

Terrängen runt Tower är kuperad åt nordväst, men österut är den platt. Havet är nära Tower åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Mount Pilots,  meter över havet,  kilometer norr om Tower. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer norr om Tower.

Kommentarer

Källor 

Berg på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre